Кустово — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена в 35 км к юго-востоку от города Остров и в 8 км к юго-западу от волостного центра, села Воронцово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 9 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)